Sony Ericsson Championships 2007 - tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2007 roku został rozegrany w dniach 5 listopada - 11 listopada, po raz drugi w stolicy Hiszpanii, Madrycie. 

Do udziału w turnieju zapraszono osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej wszystkie występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki walczyły w dwóch grupach po cztery osoby, po dwie najlepsze z każdej grały ze sobą w półfinałach, a zwyciężczynie tych spotkań rozegrały mecz o decydujące trofeum. Turniej rozgrywany był na kortach twardych w hali. 

Tytuł w grze pojedynczej obroniła sprzed roku Justine Henin. W grze podwójnej po raz pierwszy w karierze triumfowały Cara Black i Liezel Huber.

Gra pojedyncza

Uczestniczki turnieju

Faza grupowa

Grupa żółta 
Wyniki

Tabela

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Pula nagród

Gra podwójna

Uczestniczki turnieju

Drabinka

Półfinały

Finał

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie WTA

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Hiszpanii
Zawody sportowe w Madrycie